Название нескольких частей серии игр Need for Speed:
 Need for Speed III: Hot Pursuit
 Need for Speed: Hot Pursuit 2
 Need for Speed: Hot Pursuit (2010)